Ла Исла има више значења:

 Ла Исла, Сан Франсиско (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Исла (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Исла (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Исла (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Исла (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Исла (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Исла (Тонала, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Исла (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Исла (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Исла (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Исла, Лос Амаја (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Исла (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Исла (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Исла (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Исла, Фраксион де Копалес (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Исла (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Исла (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Исла, Ел Пуенте (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Исла (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Исла, Ел Ребахе (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Исла (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Исла (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Исла (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Исла (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Исла (Тонала, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Исла (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Исла, Меса Пуренге (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Исла (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Исла (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Исла (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Исла (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Исла (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Исла (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Исла (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Исла (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Исла (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Исла (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Исла (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Исла (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Исла (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Исла (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Исла, Гранха Акуикола (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Исла, Кампо Пескеро (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Исла, Лас Малвинас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Исла (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Исла (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Исла (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Исла (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Исла, Километро 10 (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Исла (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Исла, Ел Милагро (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику